Shermer ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Shermer (* 1972), österreichisch-australischer Komponist, Sänger und Gitarrist
 Michael Shermer (* 1954), US-amerikanischer Wissenschaftsjournalist und Wissenschaftshistoriker